Пассивная безопасность — совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля, направленных на снижение тяжести дорожно-транспортного происшествия. Большинство систем пассивной безопасности срабатывают во время столкновения, когда активные системы безопасности не смогли помочь водителю предотвратить или избежать столкновения. Включает в себя следующие элементы:

 высокопрочную клетку салона;
 энергопоглощающие элементы передней и задней частей кузова автомобиля, сминающиеся при ударе (заложенные зоны деформации или мягкие бампера кузова);
 ремни безопасности, в том числе инерционные с преднатяжителями;
 надувные подушки безопасности, в том числе встроенные в ремни безопасности;
 складывающаяся рулевая колонка;
 травмобезопасный педальный узел — при столкновении педали отделяются от мест крепления и уменьшают риск повреждения ног водителя;
 сминаемые или мягкие элементы интерьера;
 активные подголовники сидений, защищающие от серьёзных травм шеи экипажа при ударе автомобиля сзади;
 безопасные стёкла — закалённые, которые при разрушении рассыпаются на множество неострых осколков и триплекс;
 дуги безопасности, усиленные передние стойки крыши и верхняя рамка ветрового стекла в родстерах и кабриолетах;
 поперечные брусья в дверях и т. п.;
 защита от проникновения двигателя и других агрегатов в салон (увод их под днище).
 Системы оповещения экстренных служб (например Эра-Глонасс)

В гоночных автомобилях, в дополнение к этим устройствам, бывают:
 пожарозащищённый костюм гонщика, шлем;
 многоточечные ремни безопасности с системой быстрого отстёгивания;
 развитый каркас безопасности, не деформирующийся даже когда автомобиль беспорядочно кувыркается; Halo (в одноместных болидах);
 система защиты шеи и головы, снижающая нагрузку на основание черепа в лобовом столкновении;
 привязанные колёса, снижающие риск попадания колесом в постороннего;
 системы, снижающие вероятность и тяжесть топливных пожаров, встроенная система пожаротушения.

Впервые пассивную безопасность как один из принципов конструирования автомобиля ввёл Бела Барени.

См. также 
 Активная безопасность автомобиля
 Безопасность дорожного движения

Примечания 

Теория автомобиля

Автомобильная безопасность